

Brasileiros 
 Paulinho de Almeida — treinador de futebol 
 Paulo de Almeida (1933–2013) — futebolista
 Paulo de Almeida Machado - médico e ministro da sáude 
 Paulo Sérgio Almeida — cineasta 
 Paulo de Almeida (dirigente) — dirigente de carnaval 
 Paulo Almeida — futebolista 

Desambiguações de antropônimos